Die Nottingham Open 2000 waren ein Tennisturnier, das vom 19. bis 24. Juni 2000 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. Es fand zusammen mit der Heineken Trophy in Rosmalen statt, das wie das Turnier in Nottingham zur International Series gehörte. Beide Turniere galten als Vorbereitungsturniere für die danach stattfindenden Wimbledon Championships.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Franzose Cédric Pioline, der in diesem Jahr an eins gesetzt war und in der ersten Runde scheiterte. Stattdessen gewann sein an vier gesetzter Landsmann Sébastien Grosjean seinen zweiten Titel der Saison und gleichzeitig auch seiner Karriere.
Im Doppel siegte die ungesetzte Paarung Donald Johnson und Piet Norval, die damit die Nachfolge des amerikanischen Doppels aus Patrick Galbraith und Justin Gimelstob antraten, die dieses Jahr in dieser Konstellation nicht mehr teilnahmen. Für Johnson und Norval war es der zweite gemeinsame Titel der Saison und ihrer Karriere. Zuvor gewannen beide zehn Doppeltitel mit anderen Partnern.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 350.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Nottingham